Bril ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Bril (* 1992), deutscher Boxer
 Ben Bril (1912–2003), niederländischer Boxer
 Eduard Van Den Bril , belgischer Ringer 
 Grzegorz Bril (* 1986), polnischer Biathlet
 Igor Michailowitsch Bril (* 1944), russischer Jazzpianist
 Isabelle Bril, französische Sprachwissenschaftlerin
 Martin Bril (1959–2009), niederländischer Schriftsteller
 Mathijs Bril (1547/50–1583), flämischer Maler und Zeichner
 Paul Bril (1556–1626), niederländischer Maler

Bril steht für:

 Bril (Einheit), Maßeinheit für die wahrgenommene Helligkeit

Siehe auch:
 Briel
 Brill
 Bryl